Марин има више значења:

 Марин
 Општина Марин (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марин (Марин, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марин (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марин (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Марин, Рампа де Панунсио (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику